De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1968 bij de mannen werden voor de 67e keer gehouden. De Australiër Ken Rosewall won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Rod Laver met 6-3, 6-1, 2-6 en 6-2 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogeheten open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele spelers.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Tennis in 1968
Roland Garros